Мосендз () — фамилия польского происхождения.

Известные носители:
 Мосендз, Леонид Маркович (1897—1948) — украинский поэт и прозаик, эссеист.
 Мосендз, Луиза Александровна (род. 1960) — российская актриса.